Seizure steht für
 das englische Wort für
Krampfanfall
 Beschlagnahme, insbesondere im Zusammenhang mit einer Durchsuchung
 den englischen Originaltitel des Buchs Virals – Nur die Tote kennt die Wahrheit